XIB – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Ingersoll (Canada)